El Bruc, municipi de la comarca de l'Anoia
 Bruc-sur-Aff, municipi francès
 Caserna del Bruc, quarter de l'exèrcit espanyol a Barcelona
 Bruc, arbust pertanyent a la família de les ericàcies
 Bruc d'hivern, pertanyent al gènere Erica
 Bruc boal, arbust
 Bruc (pel·lícula), pel·lícula basada en la llegenda del timbaler